Velika nagrada Italije 1953 je bila deveta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1953. Odvijala se je 13. septembra 1953.

Dirka 

|-
! 1
| 50
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 80
| 2:49:45,9
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  Nino Farina
| Ferrari
| 80
| + 1,4 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 2
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 4
| 8
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 36
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 79
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 6
| 40
|  Roberto Mieres
| Gordini
| 77
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 7
| 56
|  Sergio Mantovani Luigi Musso
| Maserati
| 76
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! 8
| 10
|  Umberto Maglioli
| Ferrari
| 75
| +5 krogov
| 11
|  
|-
! 9
| 38
|  Harry Schell
| Gordini
| 75
| +5 krogov
| 15
|  
|-
! 10
| 32
|  Louis Chiron
| Osca
| 72
| +8 krogov
| 25
|  
|-
! 11
| 44
|  Princ Bira
| Maserati
| 72
| +8 krogov
| 23
|  
|-
! 12
| 46
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| 70
| +10 krogov
| 24
|  
|-
! 13
| 28
|  Stirling Moss
| Cooper-Alta
| 70
| +10 krogov
| 10
|  
|-
! 14
| 48
|  Hans Von Stuck
| AFM-Bristol
| 67
| +13 krogov
| 29
|  
|-
! 15
| 16
|  Yves Giraud Cabantous
| HWM-Alta
| 67
| +13 krogov
| 28
|  
|-
! 16
| 64
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 65
| +15 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 4
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 79
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 52
|  Felice Bonetto
| Maserati
| 77
| Brez goriva
| 7
|  
|-
! Ods
| 54
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 75
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 58
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 70
| Motor
| 9
|  
|-
! NC
| 20
|  Jack Fairman
| Connaught-Lea-Francis
| 61
| +19 krogov
| 22
|  
|-
! NC
| 30
|  Ken Wharton
| Cooper-Bristol
| 57
| +23 krogov
| 19
|  
|-
! NC
| 24
|  Kenneth McAlpine
| Connaught-Lea-Francis
| 56
| +24 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 12
|  Piero Carini
| Ferrari
| 40
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Roy Salvadori
| Connaught-Lea-Francis
| 33
| Pedal za plin
| 14
|  
|-
! Ods
| 2
|  Chico Landi
| Maserati
| 18
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 34
|  Élie Bayol
| Osca
| 17
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 18
|  John Fitch
| HWM-Alta
| 14
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 26
|  Johnny Claes
| Connaught-Lea-Francis
| 7
| Dovod goriva
| 30
|  
|-
! Ods
| 14
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 6
| Motor
| 27
|  
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1953
1953